Dubowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny.
 Dubowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Dubowo (Białoruś)